Лавесьє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Бордо, 35 км на південний захід від Періге.

Історія 

1 січня 2019 року Лавесьєр, Моран, Сен-Жан-д'Еро i Сен-Жульєн-де-Крампс було об'єднано в новий муніципалітет Еро-Крампс-Моран.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Лавесьєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лавесьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь